Le syndrome de Hong et Good est une anomalie congénitale très rare, entrant dans le cadre d'un déficit immunitaire à prédominance cellulaire.

Description 
Il associe une hypoplasie du thymus et de la thyroïde, conséquence d'un trouble embryonnaire au niveau des  et  branchiaux.

Sur le plan immunologique il existe une lymphopénie mais l'immunité humorale est conservée.

Le code CIM-10 est D84.8

Immunologie